Tugun steht für:

 einen Dialekt der malayo-polynesischen Sprache Wetar, siehe Wetar (Sprache)
 eine Stadt in Australien, siehe Tugun (Queensland)
 einen Süßwasserfisch, siehe Coregonus tugun